Merlín (ópera) puede referirse a:
Merlín (Albéniz)
Merlín (Goldmark)